Кармазин — старовинне дороге темно-червоне сукно.
 Кармазин — синтетичний харчовий барвник.

Прізвище 

 Кармазин Віталій Іванович (1912—2002) — український науковець, професор, доктор технічних наук.
 Кармазин Віктор Віталійович ( 1936) — український та російський науковець, професор, доктор технічних наук.

Див. також 
 Кармазін
 Карамзін (значення)